Мікела́дзе () — грузинський княжий рід з Імереті.

Історія 

Перші згадки роду в грузинських історичних документах належать до початку XIV століття. У грамоті імеретінського царя Мікела від 1327 року згадується Мангасар Мікеладзе, якого було вбито у війні, що тривала того часу. Після Мангасара про Мікеладзе у грузинських джерелах тривалий час згадок не було, лише у період з 1412 до 1444 року з'явились записи про Ломіса Мікеладзе, який служив при дворі царя Грузії Олександра I Великого (1412–1442).

6 грудня 1850 року до «Поіменного породинного списку осіб, що належать до княжих і дворянських родів Імеретії» було внесено 73 родини князів Мікеладзе (триста вісімдесят шість осіб).

Найвідоміші представники 
 Георгій Мікеладзе — князь, політичний діяч Західної Грузії кінця XVII — початку XVIII століття. Його дочка
 Хорешан, княжна, дружина царя Картлі Георгія XI. Їхня дочка, царівна Родам, була заміжня за царем Імереті Георгієм VII.
 Мікеладзе Олександр Костянтинович (1863–1919) — російський генерал.
 Мікеладзе Олександр Платонович (1867–1928) — російський генерал.
 Мікеладзе Алмасхан Отійович (1834–1915) — князь, генерал-лейтенант, учасник російсько-турецької війни 1877–1878 років.
 Мікеладзе Костянтин Алмхаспович (1866–1914) — російський генерал.
 Мікеладзе Вахтанг Евгенович (нар. 1937) — радянський та російський режисер документального кіно.
 Мікеладзе В'ячеслав Артемійович (1875–1951) — російський та радянський генерал.
 Мікеладзе Дмитро Отійович (1838–1910) — князь, генерал-майор, герой російсько-турецької війни 1877–1878 років.
 Мікеладзе Євген Семенович (1903–1937) — радянський диригент, заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР.
 Мікеладзе Шалва Юхимович (1895–1976) — радянський математик, академік АН ГРСР.
 Мікеладзе Зураб Закроєвич (нар. 1983) — артист балету.

Володіння 
Родові Мікеладзе належали в Імеретії такі села: Кулаші, Чкушурі, Мітцабогіра, Квіріке, Нінуакутхе, Чагана, Чхеніші, Набакеві, Хунджулурі, Ілорі, Санавардо й більша частина земель, де згодом було зведено місто Самтредіа. Резиденція глави роду розміщувалась у селі Кулаші, те місце називалось полем розп'яття.

Примітки

Джерела